

Geografia
 Cafasso Borgo Nuovo –  borgata del comune italiano di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno

Persone
 Giuseppe Cafasso – presbitero italiano
 Giuseppe Cafasso – ex calciatore italiano
 Fernando Cafasso – calciatore argentino